Шки́пер (, от  — «корабль»;  — «капитан», от  — «корабль»):
 Шкипер — капитан парусного судна; в России до 1902-го года — капитан торгового судна; в более широком смысле (обычно неофициально либо в историческом контексте) — капитан (командир) любого торгового или рыболовецкого, в том числе несамоходного, судна
 Шкипер — должностное лицо на военном корабле, отвечающее за корабельное имущество; или же на больших морских торговых судах — лицо, ответственное за палубное имущество
 Шкипер — пингвин, персонаж мультсериала «Пингвины из Мадагаскара».

Примечания